Кшиштоф Сапега:
 Сапега, Кшиштоф (1590—1637) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший великий литовский.
 Сапега, Кшиштоф Стефан (1590—1627) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста вильковский, лидский и мстиславский.
 Сапега, Кшиштоф Франтишек (1623—1665) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, полковник королевский, староста ошмянский.